Ляк — название населённых пунктов в Азербайджане:
 Ляк — село в Бардинском районе
 Ляк — село в Самухском районе